Ричард Райт:
 Райт, Ричард (1943—2008) — клавишник, член группы Pink Floyd.
 Райт, Ричард (род. 1977) — английский футболист, вратарь.
 Райт, Ричард (род. 1960) — современный британский художник и музыкант
 Райт, Ричард Натаниэль (1908—1960) — американский писатель.